Die Island Games 2007 waren die zwölfte Auflage der Spiele. Sie fanden vom 30. Juni bis zum 6. Juli 2007 auf Rhodos statt. Es nahmen 2343 Athleten teil, was zusammen mit den 25 teilnehmenden Inseln einen neuen Rekord darstellte.

Teilnehmende Inseln 

Menorca nahm zum ersten Mal teil, Prince Edward Island zum letzten Mal.

Sportarten

Medaillenspiegel 

Jersey gewann somit zum fünften Mal die Medaillenwertung.

Weblinks 
 Rhodos 2007 (englisch, griechisch)
 Island Games 2007 (englisch)

Multisportveranstaltung 2007
2007
Sportveranstaltung in Rhodos